Lityn (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs im Nordwesten der ukrainischen Oblast Winnyzja mit etwa 6700 Einwohnern (2018) und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajon.

Lityn liegt am Shar (), einem Nebenfluss des Südlichen Bugs etwa 30 km nordwestlich vom Oblastzentrum Winnyzja.

Der 1431 gegründeten Ortschaft wurde im Jahre 1578 das Magdeburger Recht verliehen. Seit 1924 besitzt Lityn den Status einer Siedlung städtischen Typs. 

Durch die Ortschaft verläuft die Fernstraße M 12/ E 50.

Rajon 
 Lityn ist Verwaltungssitz des 1923 gegründeten Rajon Lityn im Nordwesten der Oblast Winnyzja. Der Rajon hat eine Fläche von 960 km² und etwa 36.000 Einwohner. Die Bevölkerungsdichte beträgt 38 Einwohner pro km².

Weblinks 

 Webseite des Siedlungrates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Winnyzja
Gegründet 1391
Rajon Lityn